Парламентские выборы в Финляндии (2019) (, ) — 38-е парламентские выборы в 200-местную эдускунту Финляндии, которые прошли в воскресенье 14 апреля 2019 года.

Предварительное голосование началось 3 апреля. Оно продлилось за границей до 6 апреля, внутри страны — до 9 апреля включительно.

Победу на выборах одержала оппозиционная Социал-демократическая партия, став «партией премьер-министра» впервые с 1999 года. Ни один из русскоязычных кандидатов не прошёл в парламент страны. 92 депутатских мандата из 200 получили женщины. Это самый женский парламент за всю историю страны. В новый парламент было избрано больше женщин, чем когда-либо, 47 %. Самая высокая доля женщин у Зеленого союза (85 %). Самым молодым депутатом стала 24-летняя Иирис Суомела (Зелёный союз).

Избирательные округа 
Голосование прошло в 13 избирательных округах в соответствии с методом д’Ондта по партийным спискам при пропорциональном представительстве. Аландские острова были, как обычно, выделены в отдельный избирательный округ с фиксированным представительством в эдускунте (1 мандат) вне зависимости от численности населения архипелага. В других регионах из-за изменения численности населения число депутатских поменялось.

Предвыборная кампания 
Согласно опросу, проведенному Ассоциацией печатной прессы, каждый третий финн верил в то, что сторонние силы будут пытаться повлиять на исход грядущих выборов как в парламент Финляндии, так и в Европейский парламент.

Участники 
 Партии, представленные в парламенте, избранном в 2015 году
 Зелёный союз
 Истинные финны
 Левый союз
 Национальная коалиция
 Синее будущее
 Социал-демократическая партия
 Финляндский центр
 Христианские демократы
 Шведская народная партия

 Прочие партии
Партия, ни один из кандидатов которой не смог пройти в эдускунту, теряет статус зарегистрированной. Для участия в следующих выборах партия должна быть зарегистрирована в реестре политических партий снова, для этого от неё требуется собрать не менее пяти тысяч подписей в свою поддержку. К парламентским выборам 2019 года в Финляндии имелось десять партий, не представленных в парламенте:
 
 
 Коммунистическая партия Финляндии
 Коммунистическая рабочая партия — За мир и социализм
  (другой вариант перевода: «Либеральная партия — Свобода выбирать»)
 
  (другой вариант перевода: «Партия защитников прав животных»)
 
 Пиратская партия
 Феминистская партия
 Движение сейчас

 Избирательные блоки Аландских островов
 Альтернатива за Аланды (Аландские демократы + Будущее Аландов)
 За Аланды (Модераты + Аландский центр)
 независимые (Социал-демократы Аландов)

 Независимые кандидаты
 независимые

Предварительные результаты 

Лидером по числу набранных голосов стал лидер националистской партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо (30 527 голосов от Хельсинкского избирательного округа), второе место — председатель «Союза левых сил» Ли Андерссон, третье место досталось бывшему министру юстиции Антти Хяккянену от Коалиции; четвёртое — Пекка Хаависто от Зеленых и пятое — Элина Лепомяки от коалиционеров.

Примечания 

События 14 апреля
14
2019 год в Финляндии
2019
Финляндия